Dannecker 

 Johann Heinrich Dannecker, sculpteur allemand (1758-1841). 
 Theodor Dannecker, Nazi, conseiller de Adolf Eichmann à Paris pour la  déportation des Juifs.
Homonymie de patronyme